Кашмир, регион у граничном појасу Индије, Пакистана и Кине.
 Џаму и Кашмир, бивша савезна држава Индије. 
 Џаму и Кашмир (територија), територија Индије. 
 Азад Кашмир, део Кашмира под контролом Пакистана.
 Кашмир (вуна).